Bokassa peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Barthélémy Bokassa (né en 1974), écrivain franco-centrafricain ;
 Jean-Bedel Bokassa (1921-1996), homme d'État et militaire centrafricain, grand-père du précédent ;
 Jean-Bedel Bokassa Jr. (né en 1973), prétendant au trône centrafricain, fils du précédent ;
 Jean-Serge Bokassa (né en 1972), homme politique centrafricain, demi-frère du précédent ;
  (née en 1975), artiste libanaise, sœur du précédent.

Autres 

 , groupe de musique norvégien ;
 le couronnement de Bokassa , cérémonie de couronnement impérial ;
 le gouvernement Bokassa, gouvernement centrafricain ;
 la maison Bokassa, maison princière centrafricaine ;
 l'ordre de l'opération Bokassa, décoration honorifique centrafricaine.

Voir aussi